Candida – nome proprio di persona femminile italiano
 Candida – nobile famiglia napoletana derivata dai Filangieri
 Candida –  genere di funghi imperfetti, della classe ifomiceti, noti in passato come Monilia. C. albicans, C. krusei, C. parakrusei, C. tropicalis, C. parapsilosis
 Candidosi – infezione provocata dai funghi del genere candida 
 Candida – comune italiano della provincia di Avellino
 Candida – commedia di George Bernard Shaw
 Berardo Candida Gonzaga – storico e genealogista italiano
 Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga – archivista, storico e genealogista italiano

Altri progetti